Червона гвардія — озброєні робітничі формування під час революцій 1917 року.
 Червона гвардія Донбасу — військове формування місцевих органів самоврядування Донбасу.

Див. також 
 Хунвейбіни
 Червоногвардійське
 Красногвардійське (значення)
 Красногвардійськ
 Красногвардійська (значення)